Ларин плоский ()   — вид жуков из семейства долгоносиков (Curculionidae).

Распространение 
Изначальный ареал — юго-западная Англия, Центральная и Восточная Европа. В 1960-е годы случайно завезены в США и Канаду. В 1971 отмечен уже в Мэриленде. В настоящее время вид широко распространён в Северной Америке.

Использование для биологической защиты растений 
В Канаде использовались для борьбы против бодяка полевого. Завозился с этой целью и в США.

В 2000 году жук был замечен кормящимся на Cirsium undulatum.

Примечания 

Lixinae
Насекомые Европы
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1792 году